Grot ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Grot (Geburtsname: Antocz Franziszek Groszewski; 1884–1974), US-amerikanischer Art Director und Szenenbildner
 Denis Grot (* 1984), russisch-weißrussischer Eishockeyspieler
 Guillano Grot (* 1983), niederländischer Fußballspieler
 Jakow Karlowitsch Grot (1812–1893), russischer Philologe
 Jay-Roy Grot (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Martha von Grot (1867–1962), deutschbaltische Schulleiterin und Reformpädagogin
 Otto Grot (1905–1987), Kommandeur der Schutzpolizei und Leitender Polizeidirektor in Hamburg, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Philip Grot Johann (auch Philipp Grotjohann, Philip Grot-Johann; 1841–1892), deutscher Maler, Graphiker, Radierer, Zeichner und Illustrator
 Sherwin Grot (* 1990), niederländischer Fußballspieler

Den Namen Grot trägt außerdem folgende fiktive Person:
 Grot, Wächter der Herz-Maschine in Fritz Langs Stummfilm Metropolis (siehe dort)

Siehe auch:
 Groth
 Groot
 Groht
 Grod
 Grott
 Crot